Emperador es un título político originado en el Imperio romano. Puede referirse a:

Título político
 Emperador, artículo genérico
 Emperador bizantino, término por el que se designa a los gobernantes de la mitad oriental del Imperio romano.
 Emperador de China, el jefe de gobierno y del estado de China desde el año 221 a. C., hasta el 1911.
 Emperador de Japón, jefe de estado y símbolo constitucionalmente reconocido de la nación japonesa.
 Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, título otorgado al monarca electo y coronado del Sacro Imperio Romano Germánico.
 Emperador romano, término utilizado por los historiadores para referirse a los gobernantes del Imperio romano.

Personajes reconocidos por su título de emperador 
 Alfonso VII de León, conocido como el Emperador.
 Carlos I de España, conocido como Emperador Carlos V de Alemania.
 Emperador Meiji, el 122.º emperador de Japón desde 1867 hasta 1912.
 Emperador Shōwa, el 124.º emperador de Japón desde 1926 hasta 1989

Lugares 
 Emperador (Valencia), municipio español de la provincia de Valencia y el menos extenso de España.

Fauna
 Al Pez espada también se le conoce como emperador.
 Pingüino emperador
 Luvarus imperialis, pez marino.